Antoni Zięba (1894–1986) – pedagog, nauczyciel, organizator oświaty
 Antoni Zięba (1948–2018) – polski doktor inżynier, działacz pro-life i publicysta
 Antoni Zięba (1954–1986) – polski piłkarz ręczny